Superligaen 1994/1995 var den femte säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union.

Serien spelades i två omgångar. Den första under höstsäsongen 1994, och den andra under vårsäsongen 1995. Lagen på placeringarna 1-8 spelade i andra omgången. Deras målskillnad ställdes då om på noll igen, och deras poängskörd minskades ner till hälften.

De två lagen placerade på nionde och tionde plats i första omgången, spelade i kvalserien under vårsäsongen. Med sig hade de 8 respektive 7 poäng.

Danska mästarna kvalificerade sig för kvalspelet till Champions League 1995/1996, medan tvåan och trean kvalificerade sig för kvalspelet till Uefacupen 1995/1996. Fyran, femman och sexan kvalificerade sig för Intertotocupen 1995. Lagen som slutade på första, andra, tredje och fjärde plats i kvalserien flyttades upp.

Tabeller

Höstsäsongen 1994

Vårsäsongen 1995

Skytteligan

Externa länkar
  Peders Fodboldstatistik
  Haslund.info

1994 i Danmark
1995 i Danmark
Fotbollssäsongen 1994/1995
1994/1995